Південний схід:
Південний схід — сторона світу
 Південний Схід (село)
 Південний схід США
 Південний схід штату Мату-Гросу (мезорегіони)
 Південний схід штату Парана (мезорегіони)
 Південний схід штату Піауї (мезорегіони)
 Південний схід штату Ріу-Гранді-ду-Сул (мезорегіони)
 Південно-Східний адміністративний округ